Алферьевка — название населённых пунктов в России:

 Алферьевка — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Алферьевка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Алферьевка — деревня в Балтайском районе Саратовской области.